Christina Georgina Rossetti (5. december 1830 i London – 29. december 1894 smst.) var en britisk digter.

Hun var søster til kunstneren Dante Gabriel Rossetti. Faderen, Gabriele Rossetti, var politisk flygtning fra Neapel og moderen, Frances Polidori, var søster till Lord Byrons ven og læge John William Polidori.

Christina Rossetti blev privat uddannet. Som barn var hun meget syg. Hun skrev allerede poesi i teenageårene. Hendes forlovelse med kunstneren James Collinson blev brudt grundet religiøse forskelle. Den erfaring inspirerede hende til at skrive et af sine mest populære digte, Remember. Mange af hendes vers henvendte sig til børn.

(Fra digtet "The Milking-Maid" ("Den Malkende Pige") af Christina Georgina Rossetti)

Kilder

Eksterne henvisninger 

 Christina Rossetti på Poets.org 
 

Digtere fra England